Csehország
 Týn nad Bečvou, település a Přerovi járásban
 Týn nad Vltavou, település a České Budějovice-i járásban
 Horšovský Týn, település a Domažlicei járásban
 Týn, Lomnice településrésze a Sokolovi járásban
 Týn, Luka településrésze a Česká Lípa-i járásban
 Týn, Třebíč településrésze a Třebíči járásban
 Starý Týn, Úštěk településrésze a Litoměřicei járásban
 Týn, a prágai Óváros városmagja az egykori piactér körül